Заповитное — название населённых пунктов на Украине:

 Заповитное — посёлок в Каменско-Днепровском районе Запорожской области.
 Заповитное — посёлок в Нижнесерогозском районе Херсонской области.